Jan Hulst (acteur), een acteur
Jan Hulst (violist), een Nederlands violist
Jan Hulst (militair), een Nederlands militair en schaker
Jan Hulst (filmmaker), een Nederlands schrijver en regisseur